Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Гонконгу (східна Азія). 

Із 39 зазначених в таблиці видів, 0 перебувають під загрозою зникнення, 2 є уразливими, 4 перебувають в близькому до уразливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Гонконг
Фауна Гонконгу